Színház
 Örök szerelem, Földes Mihály színműve (1959, Jókai Színház)

Filmek
 Örök szerelem (Eternal Love), 1929-es amerikai film, rendezte Ernst Lubitsch, főszereplők John Barrymore, Camilla Horn
 Örök szerelem (Manon Lescaut), 1940-es olasz film Prévost abbé regényéből, rendezte Carmine Gallone, főszereplők Alida Vali, Vittorio De Sica
 Örök szerelem (Love Always), 1996-os amerikai film, rendezte Judith Pauline Artenstein
 Örök szerelem (Saawariya), 2007-es indiai film, Dosztojevszkij regényéből, rendezte Sanjay Leela Bhansali
 Örök szerelem (Marguerite et Julien), 2015-ös francia film, rendezte Valérie Donzelli

Lásd még
 Örökölt szerelem (Mistral’s Daughter), 1984-es amerikai tévésorozat, rendezte Kevin Connor, Douglas Hickox
 A szerelem örök (Love’s Abiding Joy), 2006-os amerikai film, rendezte Michael Landon Jr.